Leo-Tolstoi-Straße 7 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Leo-Tolstoi-Straße 7 (Darmstadt)
 Leo-Tolstoi-Straße 7 in Gera, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera